Соревнования по прыжкам в высоту у женщин на Олимпийских играх 2020 года в Токио проходили 5 и 7 августа 2021 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях приняли участие 31 спортсменка, которые выполнили квалификационные требования по длине прыжка или мировому рейтингу.

Медалисты

История
Данное соревнование будет проводиться в 22 раз, проводимое на всех Олимпийских играх с момента введения женской легкой атлетики в 1928 году.

Квалификация

Олимпийский комитет Японии (НОК) может заявить до 3 квалифицированных спортсменов для участия в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин, если все спортсмены соответствуют входным стандартам или квалифицируются по рейтингу в течение квалификационного периода (ограничение в 3 было введено с Олимпийского Конгресса 1930 года). Квалификационный стандарт составляет 1,96 метра. Этот стандарт был «установлен с единственной целью квалифицировать спортсменов с исключительными показателями, которые не смогли пройти квалификацию по пути ». Мировые рейтинги, основанные на среднем из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период и взвешенные по важности соревнований, затем будут использоваться для отбора спортсменов, пока не будет достигнуто ограничение в 32.

Квалификационный период первоначально был с 1 мая 2019 по 29 июня 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 период был приостановлен с 6 апреля по 30 ноября 2020 года, а дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала периода мировых рейтингов также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г .; спортсмены, которые соответствовали квалификационному стандарту в течение этого времени, всё ещё были квалифицированы, но те, кто использовал мировые рейтинги, не могли подсчитывать выступления за это время. Квалификационные стандарты времени могут быть получены на различных соревнованиях в течение данного периода, одобренных ИААФ. Допускаются соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении. Последний чемпионат региона может учитываться в рейтинге, даже если не во время квалификационного периода.

НОК также могут использовать своё место универсальности — каждый НОК может заявить одну спортсменку независимо от времени, если у них не было спортсменок, соответствующих требованиям для участия в соревнованиях по легкой атлетике, — в прыжках в высоту.

Рекорды
Олимпийский рекорд до начала Игр:

Формат и календарь турнира
Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Результаты

Квалификация
Правила: Для квалификации необходимо выполнить прыжок на высоту 1.95 или по меньшей мере 12 лучших спортсменок попадут в финал.

Финал

Примечания